George Allen (1914–2000) kanadai jégkorongozó
 George Allen (1918–1990) amerikai amerikaifutball-edző
 George Allen (1932–2016) angol labdarúgó
 George Allen (1952) amerikai politikus, szenátor, Virginia kormányzója